Emma Elizabeth Johnson (1863–1927) – amerykańska naukowiec, rektor Johnson University
 Emma Johnson (ur. 1966) – brytyjska muzyk, klarnecistka
 Emma Johnson (ur. 1976) – amerykańska pisarka i blogerka
 Emma Johnson (ur. 1980) – australijska pływaczka, medalistka olimpijska
 Emma Johnson (ur. 1993) – amerykańska softballistka